Kegelen (spel), een spel met kegels
 Kegelen (houding), een houding waarbij dieren op de achterpoten rechtop zitten om de omgeving te overzien.